Synagoga w Warszawie – prywatny dom modlitwy znajdujący się w Warszawie, w kamienicy przy ulicy Muranowskiej 24.

Dom modlitwy został założony prawdopodobnie po I wojnie światowej, o czym świadczyć może, że znalazł się w spisie synagog tylko z 1926 roku. Podczas II wojny światowej w modlitewni urządzono schronisko dla przesiedleńców. W kwietniu 1940 roku wewnątrz synagogi wykonano zdjęcie, na którym widać namalowane znaki zodiaku nad stropem pomieszczenia. W 1943 roku budynek, w którym mieścił się dom modlitwy został zburzony.

Bibliografia 
 

Zniszczone synagogi w Warszawie